SRR steht für:
 SAR-Region, ein von IMO und IATA festgelegtes Gebiet für die Suche und Rettung in Luft- und Seenotfällen
 Short Range Radar, (Deutsch: Kurzstreckenradar), Fahrerassistenzsystem zur Abstandserkennung und -regelung in Personenkraftwagen
 Societad Retorumantscha (Deutsch: Rätoromanische Gesellschaft), kulturelle Organisation im Kanton Graubünden (Schweiz)
 Union der Funkamateure Russlands (Russisch: Союз радиолюбителей России; Soyuz radiolyubiteley Rossii)
 Special Reconnaissance Regiment, Spezialeinheit des britischen Heeres
 Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr
 Star Air (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft

srr steht für:
 Serer (Sprache) (ISO-639-3-Code)

SRR